В одиночному розряді тенісного турніру Barcelona Ladies Open 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Моніка Селеш здобула титул, у фіналі перемігши Аранчу Санчес Вікаріо 3–6, 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині 

 Моніка Селеш (переможниця)
 Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
 Кончіта Мартінес (півфінал)
 Мануела Малєєва-Франьєре (півфінал)

 Наталі Тозья (чвертьфінал)
 Марі П'єрс (чвертьфінал)
 Юдіт Візнер (1-ше коло)
 Жулі Алар (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1992